Världscupen i alpin skidåkning 2014/2015 var den 49:e upplagan av världscupen. Den inleddes den 25 oktober 2014 i österrikiska Sölden och avslutades den 22 mars 2015 i franska Méribel. Den 2–15 februari 2015 anordnades VM i alpin skidsport i Vail/Beaver Creek, och följaktligen hade världscupen uppehåll vid den tidpunkten.
 
I Sverige sändes tävlingarna i SVT och Eurosport, utom de i Österrike.

Beskrivning

Resultat

Herrar 

 Utökad information
¹) På grund av snöbrist i franska Val d'Isère så flyttas tävlingarna till svenska Åre.
²) På grund av snöbrist i tyska München ställs tävlingen in helt.
³) Super-G-loppet var en av grenarna i superkombinationen, men räknades även som en enskild tävling med världscuppoäng. Därför blev det på papperet två tävlingar på en dag, fastän det egentligen bara var superkombinationen.

Damer

 Utökad information
¹) På grund av snöbrist i franska Courchevel flyttades tävlingarna till svenska Åre.
²) På grund av snöbrist i österrikiska Semmering flyttas tävlingarna till Kühtai in Tirol.
³) På grund av snöbrist i tyska München ställs tävlingen in helt.
⁴) På grund av svåra väderförhållanden i österrikiska Bad Kleinkirchheim ställdes damernas störtlopp in. Det flyttades till Cortina den 16 januari.
⁵) På grund av kraftig vind avbröts damernas super-G-loppet i Bad Kleinkirchheim efter elva åkare.
⁶) Super-G-loppet är en av grenarna i superkombinationen, men räknas även som en enskild tävling med världscuppoäng. Därför blir det på papperet två tävlingar på en dag, fastän det egentligen bara är superkombinationen.

Lagtävling – damer och herrar (Nation Grand Prix) * 
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CCCCCC" 
| align="center" width="130"|Datum
| align="center" width="220"|Plats
| align="center" width="15"|Disciplin
| align="center" width="150"|Etta
| align="center" width="150"|Tvåa
| align="center" width="150"|Trea
| align="center" width="15"|Detaljer
|- align="left"
|20 mars 2015 ||  Méribel, Frankrike|| LT/P
||  Schweiz
||  Sverige
||  Österrike
||
|-
|colspan="7"| *) Ingår formellt i Världscupen, men världscuppoäng utdelas inte.'|}

 Världscupställningar
 Herrar 

 Totala världscupen 
 Efter 37 av 37 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Störtlopp 
 Efter 10 av 10 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Super-G 
 Efter 7 av 7 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Storslalom 
 Efter 8 av 8 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Slalom 
 Efter 10 av 10 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Superkombination  
 Efter 2 av 2 tävlingar Uppdaterad 24 januari 2015 Damer 

 Totala världscupen 
 Efter 32 av 32 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Störtlopp 
 Efter 8 av 8 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Super-G 
 Efter 7 av 7 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Storslalom 
 Efter 7 av 7 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Slalom 
 Efter 9 av 9 tävlingar Uppdaterad 14 april 2015 Superkombination 
 Efter 1 av 1 tävling Uppdaterad 14 april 2015''

Källor

Externa länkar 

FIS-Ski.com: Alpine Skiing 

Alpina skidsportsäsongen 2014/2015
2014/2015
Alpin skidåkning